la rivière à la Marte, affluent de la rivière Bazin ;
 la rivière à la Marte, affluent de la rivière Rupert.

Voir aussi 

 Rivière à la Martre
 Rivière à la Martre Ouest